Finck von Finckenstein – niemiecki ród arystokratyczny
 Fink (informatyka) – projekt przenosin programów z Uniksa na OS X
 Fink (muzyk) – pseudonim brytyjskiego wokalisty Fina Greenalla i nazwa jego trio
 Heinrich Finck – niemiecki kapelmistrz i kompozytor (1444 lub 1445 – 1527)
 Barton Fink – komedia filmowa braci Coen
 Thorsten Fink – niemiecki piłkarz i trener
 Karl August Fink – niemiecki teolog katolicki i historyk Kościoła